Ryssön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssön, Kimitoön, Åboland, 
 Ryssön, Hangö, Nyland,

Se även
Ryssö
Ryssö ön
Ryssören

Robotskapade Finlandförgreningar